Geografia
W Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Stone (ang. Stone County) – hrabstwo w stanie Arkansas
 hrabstwo Stone (ang. Stone County) – hrabstwo w stanie Missisipi
 hrabstwo Stone (ang. Stone County) – hrabstwo w stanie Missouri

W Wielkiej Brytanii:
 Stone – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Stone – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Stone – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Stone – miasto w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stone – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)

Film
 Stone – film z 2010 w reżyserii Johna Currana

Muzyka
 „Stone” – singiel amerykańskiego zespołu muzycznego Alice in Chains z 2013

da:Sten
de:Stone
en:Stone
fa:سنگ
it:Stone
he:אבן
nl:Steen
ja:石